Halfeshof bezeichnet:

 Halfeshof (Mettmann), ein Hofgut in der Stadt Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Halfeshof (Solingen), eine Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Jugendhilfeeinrichtung Halfeshof, die größte Jugendhilfeeinrichtung des Landschaftsverbands Rheinland in Solingen, siehe dazu Halfeshof (Solingen)#Jugendhilfeeinrichtung